California Dreamin' puede referirse a:

 California Dreamin' (canción): La canción de The Mamas & the Papas del año 1965.
 California dreamin' (película): La película dirigida por Cristian Nemescu del año 2007.